Dit is een lijst van Turkse ministers van Buitenlandse Zaken.

Buitenlandse Zaken
Turkse